Посо́льство Росси́йской Федера́ции во Францу́зской Респу́блике () — дипломатическая миссия Российской Федерации во Франции.

В 1717 году Пётр I подписал указ о создании первого посольства России во Франции, что послужило началом установления дипломатических отношений между двумя странами. С тех пор Франция неизменно остаётся одним из главных европейских партнёров России.

Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года.

Здание посольства расположено на бульваре Ланн (), являющимся частью Бульваров маршалов, в XVI-м округе Парижа. Здание посольства было построено в 1974—1975 годах по проекту архитектора И. Покровского при участии инженера и девелопера Джорджа Вари (George Vari).

Примечания

Ссылки 
 Сайт посольства России в Париже.
 Посольство на Google maps.

См. также 
 Список послов России и СССР во Франции
 Российско-французские отношения

Франция
XVI округ Парижа
Российско-французские отношения
Дипломатические представительства во Франции